Plan Névé kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Plan Névé, Evionnaz, Saint-Maurice, Valais, 
 Plan Névé, Vérossaz, Saint-Maurice, Valais, 
 Plan Névé, Vaud, Aigle,